

Вератік — село у Ришканському районі.
 Вератік — село в Яловенському районі.

Див. також 
 Вератек